Вели́чкин (женский вариант фамилии — Вели́чкина) — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Величкин, Василий Иванович (род. 1931) — советский и российский геолог.
 
 Величкин, Владимир Иванович (1890—1953) — советский учёный-гигиенист, организатор здравоохранения на Урале.
 Величкин, Геннадий Иванович (род. 1956) — хоккейный функционер.
 Величкин, Игорь Геннадьевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Величкин, Сергей Васильевич (род. 1949) — российский дипломат.

 Величкина, Вера Михайловна (1868—1918) — большевичка, литератор, переводчик, врач.

Топоним 
 Величкин — хутор, Даниловский район, Волгоградская область.